Варварский берег может означать:

 Варварийский берег (Берберия) — европейское название средиземноморского побережья Северной Африки в XVI—XIX вв.
 Азания или Барбария — южный берег Эфиопии по Барбарийскому заливу.
  — во времена Золотой лихорадки портовая часть Сан-Франциско, известная притонами, опиумом, разбоем, дикими нравами.
  — официальный туристический маршрут в Сан-Франциско
  — район Ньюарка.
  — отель и казино в Лас-Вегасе.
  — отель в Портленде.
  — род насекомых из семейства Нимфалиды.
  — роман Вонды Макинтайр 1981 года.
 A Night on the Barbary Coast — рассказ Кейдж Бейкер из сборника .
 Barbary Coast — композиция Джако Пасториуса с альбома Black Market группы Weather Report 1976 года.

Фильмы
  — фильм 1913 года.
  — фильм 1935 года.
  — фильм 1944 года.
  — фильм 1945 года.
  — фильм 1949 года.
  — фильм 1949 года.
  (Barbary Coast Bunny) — фильм 1956 года.
  — фильм 1965 года.
  — сериал канала ABC 1976 года.

См. также 
 Берберийские войны
 Берберские пираты